Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2002 року відбулись 14 лютого (кваліфікація) і 15 лютого (раунд на вибування) у Парк-Сіті (США).

Кваліфікація 
До раунду на вибування потрапили 16 сноубордистів з найкращим сумарним часом.

Раунд на вибування 
У раунді на вибування спортсмени проводили поєдинки один з одним по два заїзди. Якщо один зі спортсменів вигравав обидва поєдинки, він проходив далі. Якщо спортсмени вигравали по одному поєдинку, то далі проходив той, у кого кращий сумарний час.

* Якщо обидва спортсмени мали однаковий сумарний час, далі виходив переможець другого поєдинку.

Примітки 

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2002